Alexander Lesser kan syfta på 
Aleksander Lesser, polsk målare
Alexander Lesser, friidrottare